Сэма () — японская фамилия. Известные носители:
 Сэма, Эрика — японская теннисистка.
 Сэма, Юрика — японская теннисистка.